Щат може да се отнася за:

 щат – документ, определящ всички длъжности на служители и съответните им възнаграждения в учреждение
 щат – държавна административно-териториална единица 
 Щатите – кратко наименование на Съединените американски щати

Вижте също 
 Щат Велен – град в Германия
 шат – тюркска титла